Сан Хуан дел Алто има више значења:

 Сан Хуан дел Алто (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан дел Алто (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан дел Алто (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику